Navrátilová ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Navrátilová (* 1976), tschechische Tennisspielerin
 Martina Navratilova (* 1956), tschechoslowakisch-US-amerikanische Tennisspielerin